Luigi Bussetti (1925) – calciatore italiano
 Marco Bussetti (1962) – politico italiano
 Paolo Bussetti (?) – nuotatore italiano